Vystrkov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Vystrkov, Gemeinde im Okres Pelhřimov
Vystrkov, Ortsteil von Cetenov, Okres Liberec
Vystrkov, Ortsteil von Kozárovice, Okres Příbram
Vystrkov, Ansiedlung in der Gemeinde Choťánky, Okres Nymburk